José María Bermúdez de Castro (Madrid, 1952), paleoantropòleg
 Juan Bermúdez, navegant castellà del  nascut a la localitat de Palos de la Frontera, descobridor de les illes Bermudes 
 Xavier Bermúdez López (Vilanova del Camí, 1978), arqueòleg i polític català